Kunstmann steht für:

 Die Compañía Cervecera Kunstmann SA, siehe: Kunstmann (Brauerei)
 Verlag Antje Kunstmann

Kunstmann ist der Familienname folgender Personen:
 Antje Kunstmann (* 1949), deutsche Herausgeberin und Verlegerin
 Arthur Kunstmann (1871–1940), deutscher Reeder
 Doris Kunstmann (* 1944), deutsche Schauspielerin
 Ernst Kunstmann (1898–1995), deutscher Trickfilm- und Spezialeffekte-Kameramann
 Friedrich Kunstmann (1811–1867), deutscher katholischer Theologe
 Gudrun Kunstmann (1917–1994), deutsche Bildhauerin
 Harald Kunstmann (* 1968), Hydrologe und Hochschullehrer 

 Hellmut Kunstmann (1908–1979), deutscher Arzt und Burgenforscher
 Joachim Kunstmann (* 1961), deutscher evangelischer Theologe, Religionspädagoge und Hochschullehrer
 Louis Kunstmann (* 2000), deutscher Volleyballspieler 
 Marcel Kunstmann (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Ludwig Kunstmann (1877–1961), deutscher Bildhauer
 Wilhelm Kunstmann (1844–1934), deutscher Reeder, Gründer der Stettiner Reederei W. Kunstmann